Quitte of dubbel (televisiefilm), een film uit 1977 van Hank Onrust
 Quitte of dubbel (hoorspel), een hoorspel uitgezonden door de TROS in 1971